Plaatsen
Veerste Veldhuis, een gehucht in Vlachtwedde, Groningen
Veldhuis (buurtschap), een buurtschap in Medemblik (Noord-Holland)
Vlagtwedder-Veldhuis, een gehucht in Vlachtwedde, Groningen

Personen met de achternaam Veldhuis
Jan Veldhuis (1938), een Nederlands bestuurder
Lex Veldhuis (1983), een Nederlands pokeraar
Maarten Veldhuis (1956), een Nederlands zanger en liedjesschrijver
Marleen Veldhuis (1979), een Nederlands zwemmer
Mirjam Veldhuis (1961), een Nederlands beeldhouwster
Remco Veldhuis (1973), een Nederlands cabaretier en zanger, helft van cabaretduo Veldhuis & Kemper

Personen met gelijkende achternamen
Jacob ter Veldhuis (1951), een Nederlands componist
Jan te Veldhuis (1947), een Nederlands lid van de Kiesraad en voormalig Tweede Kamerlid

Overig
Veldhuis (busonderneming), een voormalig Nederlands openbaarvervoerbedrijf
Fort bij Veldhuis